Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii „Artysta roku”:

Lata 2013-2014

Przypisy 

Artysta